A acusticofobia é uma fobia na qual a pessoa sente medo de ruídos ou sons. Pode ser também o medo a ruídos ou sons específicos.

Ver também 
 Lista de fobias

Fobias